Yuka Komatsu – japońska himalaistka
 Yuka Komatsu – japońska aktorka głosowa